

Geografia 
 Francia
 Caunes-Minervois – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Antoine de Caunes – attore, regista, conduttore televisivo, doppiatore e sceneggiatore francese
 Emma de Caunes – attrice francese